Randegger ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Randegger (1832–1911), österreichisch-britischer Komponist, Dirigent und Gesangslehrer
 Alberto Iginio Randegger (1880–1918), österreichisch-italienischer Geiger, Dirigent und Komponist
 Flurin Randegger (* 1988), Schweizer Eishockeyspieler
 Gian-Andrea Randegger (* 1986), Schweizer Eishockeyspieler
 Johannes Randegger (* 1941), Schweizer Politiker (FDP)
 Jürg Randegger (* 1935), Schweizer Kabarettist und Fernsehmoderator
 Mayer Randegger (1780–1853), österreichischer Lehrer und Rabbiner

Siehe auch:
 Randegg
 Randegg (Gottmadingen)